De 1000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 15 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 21 maart 2015.

Titelverdediger was Shani Davis uit de Verenigde Staten. De Rus Pavel Koelizjnikov veroverde de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro

Seoel

Berlijn

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Heerenveen (3)

Erfurt

Mannen 1000 meter
2014/2015